Charles Simon – attore britannico
 Charles Simon – dirigente sportivo francese
 Charles Simon – drammaturgo francese
 Charles Simon – organista francese
 Charles Simon – tennista svizzero
 Charles François Henri Simon de La Mortière – generale francese
 Charles Martin Simon, noto come Charlie Nothing – musicista statunitense